Уилмонт:

 Уилмонт — город в округе Ноблс, штат Миннесота, США.
 Уилмонт — тауншип в округе Ноблс, Миннесота, США.